Сезон НБА 1987/1988 — стал 42-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом ассоциации стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в семи играх команду «Детройт Пистонс» и завоевали кубок Ларри О’Брайена.

Регулярный сезон

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Плей-офф 

{{Сетка16
| RD1=Первый раунд
| RD2=Полуфиналы конференций
| RD3=Финалы конференций
| RD4=Финал
| group1=Восточная конференция
| group2=Западная конференция
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=Бостон
| RD1-score01=3
| RD1-seed02=8
| RD1-team02=Нью-Йорк
| RD1-score02=1
| RD1-seed03=4
| RD1-team03=Атланта
| RD1-score03=3
| RD1-seed04=5
| RD1-team04=Милуоки| RD1-score04=2
| RD1-seed05=3
| RD1-team05=Чикаго| RD1-score05=3| RD1-seed06=6| RD1-team06=Кливленд
| RD1-score06=2
| RD1-seed07=2| RD1-team07=Детройт| RD1-score07=3| RD1-seed08=7
| RD1-team08=Вашингтон
| RD1-score08=2
| RD1-seed09=1| RD1-team09=Л.А. Лейкерс| RD1-score09=3| RD1-seed10=8
| RD1-team10=Сан-Антонио
| RD1-score10=0
| RD1-seed11=4| RD1-team11=Портленд
| RD1-score11=1
| RD1-seed12=5
| RD1-team12=Юта| RD1-score12=3| RD1-seed13=3| RD1-team13=Даллас| RD1-score13=3| RD1-seed14=6
| RD1-team14=Хьюстон
| RD1-score14=1
| RD1-seed15=2
| RD1-team15=Денвер| RD1-score15=3| RD1-seed16=7| RD1-team16=Сиэтл
| RD1-score16=2
| RD2-seed01=1| RD2-team01=Бостон| RD2-score01=4| RD2-seed02=4
| RD2-team02=Атланта
| RD2-score02=3
| RD2-seed03=3
| RD2-team03=Чикаго
| RD2-score03=1
| RD2-seed04=2| RD2-team04=Детройт| RD2-score04=4| RD2-seed05=1| RD2-team05=Л.А. Лейкерс| RD2-score05=4
| RD2-seed06=5
| RD2-team06=Юта
| RD2-score06=3
| RD2-seed07=3| RD2-team07=Даллас| RD2-score07=4| RD2-seed08=2
| RD2-team08=Денвер
| RD2-score08=2
| RD3-seed01=1| RD3-team01=Бостон
| RD3-score01=2
| RD3-seed02=2| RD3-team02=Детройт| RD3-score02=4| RD3-seed03=1| RD3-team03=Л.А. Лейкерс| RD3-score03=4| RD3-seed04=3
| RD3-team04=Даллас
| RD3-score04=3
| RD4-seed01=E1| RD4-team01=Детройт
| RD4-score01=3
| RD4-seed02=W1
| RD4-team02=Л.А. Лейкерс| RD4-score02=4}}

 Статистические лидеры 

 Награды 
 Самый ценный игрок: Майкл Джордан Чикаго Буллз
 Самый ценный игрок финала: Джеймс Уорти Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года: Марк Джексон Нью-Йорк Никс
 Оборонительный игрок года: Майкл Джордан Чикаго Буллз
 Шестой игрок года: Рой Тарплей Даллас Маверикс
 Самый прогрессирующий игрок: Кевин Дакуорт Портленд Трэйл Блэйзерс
 Тренер года: Даг Mo Денвер Наггетс
 Первая сборная всех звёзд: Ф Ларри Берд Бостон Селтикс
 Ф Чарльз Баркли Филадельфия 76
 Ц Хаким Оладжьювон Хьюстон Рокетс
 З Майкл Джордан Чикаго Буллз
 З Мэджик Джонсон Лос-Анджелес Лейкерс
 Вторая сборная всех звёзд: Ф Карл Мэлоун Юта Джаз
 Ф Доминик Уилкинс Атланта Хокс
 Ц Патрик Юинг Нью-Йорк Никс
 З Клайд Дрекслер Портленд Трэйл Блэйзерс
 З Джон Стоктон Юта Джаз
 Первая сборная всех звёзд защиты: 
 Кевин Макхейл Бостон Селтикс
 Родни Маккрей Хьюстон Рокетс
 Хаким Оладжьювон Хьюстон Рокетс 
 Майкл Купер Лос-Анджелес Лейкерс
 Майкл Джордан Чикаго Буллз
 Вторая сборная всех звёзд защиты: 
 Бак Уильямс Нью-Джерси Нетс
 Карл Мэлоун Юта Джаз
 Марк Итон Юта Джаз
 Патрик Юинг Нью-Йорк Никс
 Элвин Робертсон Сан-Антонио Спёрс
 Фат Левер Денвер Наггетс
 Сборная новичков'''
 Марк Джексон Нью-Йорк Никс
 Армон Гиллиам Финикс Санз
 Кенни Смит Сакраменто Кингз
 Грег Андерсон Сан-Антонио Спёрс
 Деррик Макки Сиэтл Суперсоникс

Ссылки 
 1987-88 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1987/1988